Benjamin N´Guyen, né le  à Dunkerque en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière 
Il met fin à sa carrière de hockeyeur à la fin de la saison 2013-2014 après l'élimination de Dunkerque des Plays-Off de Division 1.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 1B
|| 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 1
|| - || 2 || 0 || 2 || - || || || || ||  
|-
| 1998-1999 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 1
|| - || 2 || 5 || 7 || - || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 1
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 1
|| 26 || 3 || 3 || 6 || 12 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| - || 6 || 4 || 10 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Corsaires de Dunkerque || Super 16
|| 24 || 2 || 0 || 2 || 51 || || || || ||  
|-
| 2003-2004 || Corsaires de Dunkerque || Super 16
|| 21 || 1 || 0 || 1 || 12 || || || || ||  
|-
| 2004-2005 || Corsaires de Dunkerque || Ligue Magnus
|| 21 || 1 || 3 || 4 || 32 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2005-2006 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 28 || 10 || 9 || 19 || 56 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 27 || 11 || 16 || 27 || 56 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 16 || 12 || 11 || 23 || 34 || 6 || 1 || 4 || 5 || 16
|-
| 2008-2009 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 15 || 8 || 14 || 22 || 36 || 1 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2009-2010 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 18 || 6 || 17 || 23 || 54 || 2 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2010-2011 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 13 || 1 || 5 || 6 || 16 || 8 || 1 || 2 || 3 || 12  
|-
| 2011-2012 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 25 || 7 || 1 || 8 || 26 || || || || ||   
|-
| 2012-2013 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 26 || 1 || 1 || 2 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
| 2013-2014 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 26 || 1 || 0 || 1 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
| 2014-2015 || Lions de Wasquehal || Division 3 || 14 || 13 || 17 || 30 || 12 || 7 || 4 || 5 || 9 || 4
|-
| 2015-2016 || Lions de Wasquehal || Division 2 || 16 || 5 || 10 || 15 || 38 || 2 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || Lions de Wasquehal || Division 2 || 18 || 3 || 9 || 12 || 26 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Lions de Wasquehal || Division 2 || 16 || 2 || 2 || 4 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2018-2019 || Lions de Wasquehal || Division 2 || 18 || 3 || 9 || 12 || 40 || 5 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
| 2019-2020 || Lions de Wasquehal || Division 2 || 18 || 4 || 12 || 16 || 40 || 2 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2020-2021 || Lions de Wasquehal || Division 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en septembre 1979
Naissance à Dunkerque
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Attaquant de hockey sur glace